InterCityExpress ili skraćeno ICE, vlak velikih brzina Njemačkih željeznica.
 InterCity Express (Citytrain), željeznički sustav u gradu Brisbane, Australija
 International Cometary Explorer, svemirska misija
 Information and Content Exchange, protokol baziran na XML-u
 ice (sat), satovi
 ice (droga)